Jean-Paul Mathieu peut désigner :
 Jean-Paul Mathieu (1907-1993), physicien français, professeur à la faculté des sciences de l'université de Paris ;
 Jean-Paul Mathieu (1940-), évêque de Saint-Dié de 2005 à 2016.